Grofová oder Grófová ist der Nachname folgender Personen:

 Alica Grofová (* 1952), tschechoslowakische Tischtennisspielerin
 Iveta Grófová (* 1980), slowakische Regisseurin, Drehbuchautorin und Produzentin.